Суперкубок Китаю з футболу 2002  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 лютого 2003 року між чемпіоном Китаю клубом Далянь Шиде та володарем кубка Китаю клубом Ціндао Етсон Хаїню.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz

2002
Китай
Лютий 2003
2003 у китайському спорті